Destinazione Sanremo, film del 1959 di Domenico Paolella
Destinazione Sanremo, programma televisivo del 2002